Oderitz és una localitat navarresa pertanyent al municipi de Larraun. Es troba a 31 km de Pamplona. La població era de 56 habitants l'any 2014, amb una densitat de població de 7,31 hab/km² i una superfície de 7,66 km².

Referències